Star (estrella en inglés) y su plural Stars hace referencia a varios artículos:

Aviación 
 Star Alliance, alianza de aerolíneas.
 Star Aviation, aerolínea argelina.
 Star Airlines, aerolínea birmana.
 Star Air, aerolínea india.
 Star Perú, aerolínea peruana.

Informática y electrónica 
 Stars (virus informático), aparecido en 2012.
 Estación de trabajo Xerox Star, introducida en 1981.

Lugares 
 Nombre en inglés de la Ciudad de las Estrellas rusa.
 Star (Gaerwen) localidad en Gales, Reino Unido.

Localidades 
 Star (Carolina del Norte)
 Star (Idaho)
 Star (Luisiana)
 Star Island, isla artificial en Miami Beach.

Música 
 Star (canción de Erasure) (1990)
 Star (canción de Caron Wheeler) (1999)
 Stars (canción de The Cranberries) (2002)
 Stars (álbum de Simply Red) (1991)

Medios de comunicación 
 Star, periódico turco.
 Star', revista de historietas española.
 Star Channel, canal de televisión latinoamericano, anteriormente Fox Channel.
 Star Channel, canal de televisión griego.
 Star HD, canal de televisión español.
 Star Life, canal de televisión latinoamericano, anteriormente Fox Life.
 Disney Star, conglomerado mediático indio, propiedad de The Walt Disney Company India.
 Star+, servicio de streaming de Walt Disney Company en América Latina.
 Star (Disney+), marca de cine y series que opera dentro de la aplicación del servicio de streaming Disney+.
 Star Premium fue un aglomerado de canales de televisión prémium latinoamericanos, anteriormete Fox Premium.
 Starz, canal de televisión estadounidense.
 Star TV, empresa mexicana de televisión por satélite.

Además 
 Star apple, árbol tropical.
 Star Trek, franquicia de medios estadounidense.
 Star Wars, franquicia de medios estadounidense.
 Star Dust, avión desaparecido.
 STARS (Fulton surface-to-air recovery system; en español, sistema Fulton de recuperación tierra-aire), sistema aéreo de evacuación de personas usado por la CIA.
 S.T.A.R.S. (Special Tactics And Rescue Service), organización ficticia de la franquicia de videojuegos Resident Evil.
 STAR, Bonifacio Echeverría S.A., fue una empresa dedicada a la producción de armas.
 STAR, (Rapid) fue una empresa automovilística italiana fundada en Turín en 1904 por Giovanni Battista Ceirano.
 Clase Star de vela.